Платаформа има више значења:

 Платаформа (Санта Марија Колотепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Платаформа (Манлио Фабио Алтамирано), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику